LR – Lloyd’s Register of Shipping, brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne
 LR – typ analizatora składniowego